HSP má více významů:
 Hrubý společenský produkt
 Hiroshima Semipalatinsk Project
 Heat shock protein – protein teplotního šoku
 Highly sensitive person – osoba s vrozenou vlastností vysoké senzorické citlivosti
 Hrvatska stranka prava – chorvatská parlamentní pravicová strana
 Hromadné sdělovací prostředky